Albany Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Albany Hill (Kalifornien)
 Albany Hill (Kansas)

Siehe auch:
 Albany Mountain